

Олд-Брідж Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Олд-Брідж — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі